Nadrau ist der Name ostpreußischer Orte, die heute in Russland bzw. in Polen liegen:
 Nadrau, Kreis Fischhausen/Samland: Nisowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nadrau, Kreis Osterode (Ostpreußen): Nadrowo, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen